Беатриса Кастильская (, ; 1254 — 1280) — принцесса Кастильская из Бургундской династии, дочь короля Кастилии Альфонсо X Мудрого, маркиза, супруга маркграфа Монферратского Вильгельма VII из дома Алерамичи.

Биография 
Беатриса Кастильская родилась в декабре 1254 года, была дочерью короля Кастилии и Леона Альфонсо X Мудрого и Виоланты Арагонской. Изначально она была помолвлена с Иоганном II Бранденбургским. Целью этой помолвки для Альфонсо было желание найти поддержку для его избрания императором Священной Римской Империи. После того, как его план провалился, помолвка была расторгнута. В 1271 году в городе Мурсия состоялась её свадьба с Вильгельмом VII Монферратским.

Семья 
Муж: Вильгельм VII (1240−1292). У них было пять детей:
сын (1272), умер в младенчестве
сын (1273), умер в младенчестве
 Иоланда (1271—1315) — жена Андроника II Палеолога;
 Джованни I (1275 — 9 января 1305) — маркграф Монферратский;
 Алиccина (ум. до 1305) — жена Бертольдо Орсини.

Генеалогическое древо

См. также 
 Список супруг правителей Мантуи и Монферрато

Примечания

Литература 
 Arco y Garay, Ricardo del (1954). Sepulcros de la Casa Real de Castilla. Madrid: Instituto Jerónimo Zurita. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. OCLC 11366237 .
 González Jiménez, Manuel (octubre de 2004). Alfonso X el Sabio (1ª edición). Barcelona: Editorial Ariel S. A. ISBN 84-344-6758-5.
 Ibáñez de Segovia Peralta y Mendoza, Gaspar; Marqués de Mondejar (1777). Joachin Ibarra, ed. Memorias históricas del Rei D. Alonso el Sabio i observaciones a su chronica . Madrid.
 Loaysa, Jofré de; García Martínez, Antonio (1982). Academia Alfonso X el Sabio, Colección Biblioteca Murciana de bolsillo Nº 27, ed. Crónicas de *los Reyes de Castilla Fernando III, Alfonso X, Sancho IV y Fernando IV (1248-1305). latín y castellano (2ª edición). Murcia. ISBN 84-00-05017-7.
 Mariana, Juan de (1855). Historia General de España  (Reedición edición). Madrid: Imprenta y librería de Gaspar y Roig, editores. OCLC 8097245 .
 Menéndez Pidal de Navascués, Faustino (1982). «La Casa Real de Castilla y León». Seria: Heráldica medieval española. Hidalguía. ISBN 8400051505. Texto «Instituto Luis de Salazar y Castro» ignorado (ayuda)
 Pérez Algar, Félix (1997). Alfonso X el Sabio: Biografía. Madrid: Studium Generalis. ISBN 84-605-6339-1.
 Salvador Martínez, H (2003). Alfonso X el Sabio (1ª edición). Madrid: Ediciones Polifemo. ISBN 9788486547660.
 Valdeón Baruque, Julio (2003). Alfonso X: la forja de la España moderna (1ª edición). Ediciones Temas de Hoy, S.A. ISBN 84-8460-277-X.
 Valdeón Baruque, Julio (1986). Junta de Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura, ed. Alfonso X el Sabio (1ª edición). Castilla y León. ISBN 84-505-3366-X.
 Ybarra y López-Dóriga, Fernando de, Marqués de Arriluce de Ybarra (1997). Real Academia Sevillana de Buenas Letras, ed. Un largo siglo de amores y desamores en el Alcázar de Sevilla (1248-1368) (1ª edición). Sevilla. ISBN 84-8093-016-0.
 Zurita, Jerónimo (2005). Anales de Aragón  (1ª edición). nstitución Fernando el Católico. ISBN 84-7820-823-2.

Ссылки 
 Генеалогия правителей Монферрато
  Беатриса принцесса Кастильская 
 Беатриса Кастильская

Маркграфини Монферрато
Супруги правителей XIII века
Инфанты Кастилии (женщины)‎
Бургундская династия (Кастилия)